Amerikai Egyesült Államok
 Allegany (város, New York)
Allegany (falu, New York)
 Allegany (Oregon)
 Allegany Township (Potter megye, Pennsylvania)
 Allegany megye (Maryland)
 Allegany megye (New York)